Fitches Creek ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Fitches Creek (Ort), Ort im St. George’s Parish, Antigua und Barbuda
 Fitches Creek (Fluss), Fluss auf Antigua